Burlington Junction peut désigner : 
 Burlington Junction, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une compagnie ferroviaire américaine.